Оуквил може да се отнася за:
 Оуквил, град в Онтарио, Канада
 Градове в Съединените щати:
 Оуквил (Алабама)
 Оуквил (Вашингтон)